Жера́р Пике́ Бернабе́у (, , ; ) — испанский футболист, защитник. Бывший игрок национальной сборной Испании. Считается одним из лучших защитников в современном футболе.

Воспитанник футбольной академии «Барселоны», в которую он поступил в 1997 году, в возрасте 10 лет. В 2004 году, не сыграв ни одного матча в первой команде клуба, перешёл в английский «Манчестер Юнайтед», подписав с «красными дьяволами» четырёхлетний контракт, который затем был продлён ещё на один год. В сезоне 2006/07 на правах аренды перешёл в «Сарагосу», где выступал на позициях защитника и опорного полузащитника. Перед стартом сезона 2008/09 вернулся в «Барселону». С тех пор вместе с клубом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, шесть Кубков Испании, шесть Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Выиграв Лигу чемпионов УЕФА вместе с «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной», он стал одним из четырёх игроков, которые выиграли главный европейский трофей два года подряд с разными клубами. В сезоне 2009/10 был признан лучшим защитником чемпионата Испании. Четыре раза входил в символическую сборную мира по версии ФИФА и пять раз в символическую сборную Европы по версии УЕФА.

Пике представлял сборную Испании на международной арене, начиная со сборной до 16 лет и завершая первой командой страны. 11 февраля 2009 года в возрасте 22 лет Жерар дебютировал за сборную Испании в товарищеской встрече против сборной Англии (2:0). Участник трёх чемпионатов мира (2010, 2014, 2018), двух чемпионатов Европы (2012, 2016), а также двух Кубков Конфедераций (2009, 2013). Чемпион Европы (2012) (входил в символическую сборную турнира) и чемпион мира (2010).

Ранние годы 
Родился 2 февраля 1987 года в столице Каталонии — Барселоне. В 10-летнем возрасте был зачислен в юношескую команду «сине-гранатовых». В академии клуба Жерар провёл 7 лет. С 2001 по 2004 годы играл во второй команде «Барселоны» — «Барселоне Б», именно на этом уровне Жерар начал выступать вместе с Сеском Фабрегасом и Лео Месси. В 2004 году семнадцатилетним юношей заинтересовался «Манчестер Юнайтед» и каталонец заключил с английским клубом долгосрочный контракт.

Клубная карьера

«Манчестер Юнайтед» 
Пике дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в октябре 2004 года, выйдя на замену вместо Джона О’Ши в матче Кубка английской лиги против «Кру Александра», закончившегося победой «манкунианцев» со счётом 3:0. Жерар сразу же занял роль центрального защитника. Впервые в стартовом составе за «Манчестер Юнайтед», вышел 29 марта 2006 года в домашнем матче английской Премьер-лиги против «Вест Хэм Юнайтед», и занял позицию правого защитника, так как у Гари Невилла была серьёзная травма. Успехи выступления за основную и резервную команды принесли каталонцу новый контракт, который он заключил с «Юнайтед» до лета 2009 года.

4 августа 2006 года испанский клуб «Сарагоса» арендовал Пике на сезон. 5 мая 2007 года Пике сообщил о возвращении в «Манчестер Юнайтед». 6 мая это было официально подтверждено. В сезоне 2007/08 забил свои первые голы в Лиге чемпионов, первый гол он забил в матче против «Динамо Киев», а второй в ворота «Ромы».

Возвращение в «Барселону» 
27 мая 2008 года Пике, так и не сумев заиграть в «Манчестер Юнайтед» (за время пребывания в команде провёл всего 23 официальных матча), заключил контракт с «Барселоной» на четыре года на сумму 3,5 млн евро. Сумма сделки между клубами — 5 млн евро. К концу сезона 2008/09 Пике основательно закрепился в основе клуба и стал одним из её лидеров. В 2014 году продлил контракт до 2019 года. При возможности подключается к атакам, обладает прекрасным первым пасом, хорошим навыком завершения атак и умением вести борьбу на втором этаже. В клубе и в сборной незаменимый игрок обороны. За сборную и клуб играет под 3 номером.

Перед началом сезона 2018/19 был назначен третьим капитаном «Барселоны». 12 августа 2018 года забил гол в матче суперкубка Испании в ворота Севильи, сравняв счёт в игре. Барселона одержала волевую победу (1:2), завоевав трофей в 13-й раз.

3 ноября 2022 года Пике объявил об уходе из «Барселоны» и завершении карьеры. Свой последний матч в карьере провёл 5 ноября 2022 года против «Альмерии» (2:0), в котором Пике вышел в стартовом составе и был заменён на 85-й минуте на Андреаса Кристенсена.

Карьера в сборной 

Успешное выступление за «Барселону» привлекло к Пике внимание наставника сборной Испании Висенте дель Боске, который решил вызвать защитника в первую команду. 11 февраля 2009 года в товарищеской встрече против Англии (2:0) состоялся дебют Жерара за национальную сборную. 28 марта 2009 года сыграл в отборочном матче к чемпионату мира 2010 против сборной Турции, в котором отметился забитым мячом. Этот гол позволил испанской команде одержать минимальную победу в матче. Летом 2009 года принял участие в Кубке Конфедерации 2009. На этом турнире Пике сыграл в четырёх матчах из пяти, а сборная Испании заняла лишь третье место. На чемпионат мира 2010, проходившем в ЮАР, Жерар поехал как основной защитник и напарник Карлеса Пуйоля по центру обороны. В первом матче «красные» минимально уступили сборной Швейцарии со счётом 0:1, единственный момент в игре имел Пике, чей удар парировал Диего Бенальо. В дальнейшем «Фурия Роха» выиграла все свои встречи, а в матчах плей-офф не пропустила ни гола (соперниками испанцев были сборные Португалии, Парагвая и Германии). 11 июля 2010 года Пике в составе своей сборной стал чемпионом мира, в финале турнира испанцы в дополнительное время обыграли сборную Нидерландов (1:0).

На Евро-2012 Пике также отыграл все шесть матчей без замен. В полуфинале турнира против Португалии успешно реализовал третий одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти, что позволило «Красной Фурии» выйти в финал чемпионата. 1 июля 2012 года испанцы разгромили сборную Италии со счётом 4:0 и Пике вместе со своей сборной стал чемпионом Европы. По итогам Евро Жерар вошёл в символическую сборную турнира, а сборная Испании пропустила на чемпионате всего один мяч.

На Кубке конфедераций 2013 сборная Испании остановилась в шаге от золотых медалей, уступив в финале хозяевам турнира — сборной Бразилии. В этом же матче Пике получил прямую красную карточку за фол против Неймара. На чемпионате мира 2014 Пике сыграл только в первом матче группового этапа, в котором Испания потерпела разгромное поражение от сборной Нидерландов — 1:5. После матча Пике пожаловался тренеру на бедро и в двух оставшихся матчах не сыграл.

В октябре 2016 года объявил, что после чемпионата мира 2018 года покинет национальную команду. На чемпионате мира 2018 отыграл все четыре матча сборной от звонка до звонка. В 1/8 финала в матче со сборной России реализовал послематчевый пенальти, тем не менее Испания проиграла (3:4 по пенальти) и вылетела из турнира. 11 августа 2018 года Пике объявил о завершении карьеры в сборной.

Личная жизнь 
Пике вырос в каталонской семье. Его отец бизнесмен, а мать директор больницы травм позвоночника в Барселоне. У него есть младший брат Марк. Его дед, Амадор Бернабеу, бывший вице-президент «Барселоны».

В феврале 2011 года стало известно, что футболист имеет отношения с колумбийской певицей Шакирой. 22 января 2013 года у пары родился сын, которого назвали Милан. 28 августа 2014 года мировые СМИ сообщили, что пара ожидает второго ребёнка. 29 января 2015 года в Барселоне на свет появился их второй сын — Саша. 2 июня 2022 года пара рассталась из-за измен со стороны Пике.

Коммерческая деятельность 
Пике является основателем и президентом «Kosmos Holding», спортивной и медиа-инвестиционной группы. В декабре 2018 года через свою фирму Пике купил испанский футбольный клуб «Андорра». В июле 2019 года Пике приобрёл контрольный пакет акций другого испанского футбольного клуба — «Химнастик Манреса». Приобретение было также завершено с использованием его фирмы «Kosmos Holding».

В конце 2022 года основал турнир Kings League вместе с .

Статистика выступлений

Клубная

Выступления за сборную

Матчи и голы за сборную 

Итого: 102 матча / 5 голов; 73 победы, 15 ничьих, 14 поражений

Достижения

Командные 
«Манчестер Юнайтед»
 Чемпион Англии: 2007/08
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2005/06
 Обладатель Суперкубка Англии: 2007
 Победитель Лиги чемпионов: 2007/08

«Барселона»
 Чемпион Испании (8): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
 Победитель Лиги чемпионов (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
 Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
 Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011 2015

Сборная Испании
 Чемпион мира: 2010
 Чемпион Европы: 2012

Личные 
 Молодой игрок года в Испании: 2008/09
 Лучший защитник чемпионата Испании: 2009/10
 Входит в состав символической сборной мира по версии ФИФА (4): 2010, 2011, 2012, 2016
 Входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА (5): 2010, 2011, 2012, 2015, 2016
 Входит в состав символической сборной мира по версии FIFPro (4): 2010, 2011, 2012, 2016
 Входит в состав символической сборной Лиги чемпионов (2): 2009/10, 2010/11
 Входит в состав символической сборной года по версии L'Équipe (2): 2010, 2011
 Входит в состав символической сборной Европы по версии European Sports Media (5): 2010/11, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2012 по версии УЕФА

Примечания

Ссылки 
 Жерар Пике. Бернабеу, влюблённый в «Барселону»
 Профиль на официальном сайте «Барселоны»
 Профиль на официальном сайте чемпионата Испании

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Барселона»
ФК «Андорра» Андорра-ла-Велья